Lingua tonga (Malawi) (codice ISO 639-3 tog)
Lingua tonga (Mozambico) (codice ISO 639-3 toh)
Lingua tonga (Thailandia) (codice ISO 639-3 tnz)
Lingua tonga (Zambia) (codice ISO 639-3 toi)
Lingua tongana o tonga (Tonga) (codice ISO 639-3 ton)